Live in the UK o Live in the U.K. ("dal vivo nel Regno Unito" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Live in the U.K. – album degli Helloween del 1989
 Live in the UK – album dei Bone Machine del 1996
 Live in the U.K. – album dei Tuff del 2003
 Live in the UK – album degli House of Lords del 2007
 Live in the UK – album dei The Wombats del 2008
 Live in the UK 2008 – album dei Paramore del 2008
 Live in the UK – album dei Temperance Movement del 2014